Fredkin steht für:

 Edward Fredkin (* 1934), US-amerikanischer Physiker
 das von ihm erfundene Fredkin-Gate, eine Computer-Schaltung